«Rent» () — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. Она была выпущена синглом в 1987 году и достигла восьмого места в британском музыкальном чарте.

Список композиций

7" Parlophone / R 6168 (UK) 
 «Rent» (3:35)
 «I Want a Dog» (4:57)

12" Parlophone / 12R 6168(UK) 
 «Rent» (Extended Mix) (7:06)
 «Rent» (Dub) (6:06)
 «I Want a Dog» (4:57)

Концертная версия 
«Rent» является одной из визитных карточек Pet Shop Boys и исполняется практически на всех турне группы. На концертах 1995, 1997 и 1998 годов «Rent» исполнялась в акустическом варианте — под гитару. Многим поклонникам группы больше нравится эта версия, а не обычная.

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу
Песни Лайзы Миннелли